Заго́рное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Загорное — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Загорное — деревня в Клецком районе Минской области.

Приднестровье 
 Загорное — село в Слободзейском районе.

Россия 
 Загорное — посёлок в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Загорное — село в Яковлевском районе Приморского края

Украина 
 Загорное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Загорное — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Загорное — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.